Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Marco che ha battuto in finale Andrew Sznajder 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Stringari (secondo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)
 Nicolás Pereira (semifinali)
 Oliver Fernández (semifinali)

 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Mauricio Hadad (quarti di finale)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Andrew Sznajder (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1992